Vracovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Vracovice, comune del distretto di Benešov, in Boemia Centrale
Vracovice, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale